Iglesia de la Natividad o cualquiera de sus variantes (Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad o Iglesia de la Natividad de María Santísima) puede hacer referencia a varias iglesias cristianas:

Iglesias 
 Iglesia de la Natividad, en Belén, donde según la tradición cristiana nació Jesús de Nazaret.

Chile 
 Iglesia de la Natividad del Señor, iglesia católica en La Reina, Santiago;

España 
 Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Alcalalí, Alicante;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Alborea, Albacete;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Manchita, Badajoz;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Alhama de Aragón, Zaragoza;
 Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Almazora, Castellón;
 Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Andorra, Teruel;
 Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, iglesia católica de Arcas del Villar, provincia de Cuenca;
 Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Carrascosa del Campo, Cuenca;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Durro, Lérida;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Gamarra Menor, Álava;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Hijes, Guadalajara;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Jamilena, Jaén;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de La Puebla de Híjar, Teruel;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Medrano, La Rioja;
 Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de San Martín de la Vega, Madrid;
 Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, iglesia católica en la localidad de Valdetorres del Jarama, Madrid;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Pozancos, Guadalajara.

Italia 
 Iglesia de la Inmaculada (Chiesa della Natività di Maria Vergine), iglesia católica en la localidad de Campo Ligure, Liguria;

Rusia 
 Iglesia de la Natividad, iglesia en la localidad de Nizhny Nóvgorod, óblast de Nizhny Nóvgorod;
 Iglesia de la Natividad, iglesia católica en la localidad de Magadan, óblast de Magadan;
Iglesia de la Natividad de la Virgen, iglesia en la localidad de Moscú;
Iglesia de la Natividad de la Virgen María, iglesia ortodoxa en Vladikavkaz.